Dorigo ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Dorigo (* 1921), italienischer Regisseur
 Laurent Dorigo (* 1943), französischer Basketballspieler
 Maxime Dorigo (* 1936), französischer Basketballspieler und -trainer
 Tony Dorigo (* 1965), englischer Fußballspieler
 Wladimiro Dorigo (1927–2006), italienischer Historiker und Politiker